La Suisse est éliminée lors du premier tour de l'Euro 2004.

Phase qualificative 

|}

Matchs de préparation

Phase finale

Effectif

Staff

Sélectionneur 
  Köbi Kuhn

Entraîneurs adjoints 
  Michel Pont, entraîneur adjoint
  Éric Burgener, entraîneur des gardiens

Classement et résultats

Voir aussi 

Championnat d'Europe 2004
Suisse